A Wikipédia vonatkozásában lásd a Wikipédia:Segítség oldal Kapcsolat allapját!

 adatkapcsolati réteg, az OSI-modell egyik szintje, számítástechnikai fogalom;
 diplomáciai kapcsolat, országok közötti hivatalos viszony;
 egyedkapcsolat, az adatbázisok egyes egyedeinek kapcsolatai;
 érintkezés, közvetlen kapcsolat elektromos vezető testek között;
 érzelmi kapcsolat, kötődés, szociológiai- és pszichológiai fogalom;
 gép-gép kapcsolat, számítógép-hálózat, a számítógépek (elsősorban fizikai értelemben vett) kapcsolati hálója;
 jelentésbeli kapcsolat, asszociáció, a gondolati kapcsolat szavak között, különböző jelentések összekapcsolása;
 jogviszony, a kapcsolat jogi értelemben;
 logikai kapcsolat, az elemek vagy állítások közötti összefüggés az ítéletkalkulusban, matematikai fogalom;
 kereskedelmi kapcsolat, az adás-vétel folyamata;
 kommunikációs kapcsolat, kommunikációs csatorna, az információcserével járó jelenség;
 közönségkapcsolatok, avagy a kifelé irányuló vállalati kommunikáció;
 rokonsági kapcsolat, a kapcsolat családjogi szempontból;
 szexuális kapcsolat, közösülés, nemi aktus;
 viszony, a dolog és jelentése közötti kapcsolat;

Kulturális entitások
 Kapcsolat (1985), Carl Sagan regénye
 Kapcsolat (1997), Robert Zemeckis filmje
 Kapcsolat (2016), televíziós sorozat
 Kapcsolat, a Szerbiai Magyar Baptista Közösség lapja
 Kapcsolat koncert, a Magyar Telekom által szervezett szabadtéri rendezvény
 Kapcsolat.hu, baloldali közösségi internetes portál

Kapcsolódó szócikkek 
 együtthatás
 együttható (koefficiens)
 halmaz
 kapcsolás
 kötés
 link (hiperhivatkozás)
 összefüggés (konnekció)
 reláció
 társítás